Carioca Esporte Clube é um clube social e esportivo da cidade do Rio de Janeiro. Fundado como Club Sportivo Victorioso, adotou o nome de Carioca Football Club em 30 de novembro de 1909. Em 23 de novembro de 1933 se funde com o Gávea Sport Club e adota o nome atual.

História 

Sua sede está localizada no Bairro Jardim Botânico, na Zona Sul da cidade. Suas cores são o vermelho, herdado do Carioca FC, verde do Gávea Sport Club, e branco, comum aos dois clubes.

Ganhou o Torneio Início, em 1919, ainda como Carioca Football Club. Foi campeão do primeira Taça Brasil de Futsal (campeonato de nível nacional) de futebol de salão. Mandava seus jogos no campo da rua Dona Castorina (hoje TV Globo, na atual Rua Pacheco Leão) situado no mesmo bairro.

O clube alugou grande parte da sua sede para uma rede de academias de ginástica.

Símbolos

Escudo

Títulos

Futebol

 Torneio Início do Campeonato Carioca: 1
(1919)
 Campeonato Carioca Série A2: 5
(1913, 1916, 1920, 1929 e 1930)

Campanhas de destaque

 Vice-Campeonato Carioca da Segunda Divisão: 1927.

Futsal

 Taça Brasil de Futsal: 1 (1968) 
 Torneio Rio-São Paulo: 1 (1960)  
 Campeonato Metropolitano: 2 (1967 e 1974)

Campanhas no Campeonato Carioca da 1ª Divisão

Histórico em competições oficiais
Campeonato Carioca: 1917-1919, 1923, 1931-1932 e 1935;

Clubes de futebol da cidade do Rio de Janeiro
Clubes de futebol fundados em 1907
Fundações no Rio de Janeiro em 1907